Bodemer ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Bodemer (* 1875), deutscher Schriftsteller 
 Jacob Georg Bodemer (1807–1888), deutscher Unternehmer und Philanthrop
 Jens Bodemer (* 1989), deutscher Fußballtorwart
 Johann Georg Bodemer (1842–1916), deutscher Unternehmer und Philanthrop
 Johann Jacob Bodemer (1762–1844), deutscher Unternehmer
 Klaus Bodemer (* 1941), deutscher Politologe und Lateinamerikanist

Siehe auch:
 Bodmer